Anassandrida I – re di Sparta dal 675 al 645 a.C. circa
 Anassandrida II – re di Sparta dal 560 al 520 a.C. circa
Anassandrida – storico del III-II secolo a.C.
 Anassandride – commediografo greco antico del IV secolo a.C.